Леоновская — топоним:

Реки 
 Леоновская — приток Сольбы в Переславском районе Ярославской области.

Населённые пункты 
 Леоновская — деревня в муниципальном образовании «Ровдинское» Шенкурского района Архангельской области.
 Леоновская — деревня в муниципальном образовании «Усть-Паденьгское» Шенкурского района Архангельской области.
 Леоновская — деревня в Верховажском районе Вологодской области.